Nachhilfe in Sachen Liebe ist der deutsche Titel verschiedener Filmproduktionen:
 Nachhilfe in Sachen Liebe (1980) (Corse a perdicuore), italienischer Liebesfilm von Mario Garriba
 Nachhilfe in Sachen Liebe (1985) (The Big Bet), US-amerikanische Filmkomödie von Bert I. Gordon
 Nachhilfe in Sachen Liebe (1990) (Book of Love), US-amerikanische Filmkomödie von Robert Shaye